Az alábbi településeken közlekednek vagy közlekedtek 106-os jelzésű menetrend szerinti autóbuszjáratok: 

 106-os busz (Budapest)
 106-os busz (Budapest, 1971–1976)megszűnt

 106-os busz (Pécs)megszűnt

 106-os busz (Tatabánya)megszűnt